Петриківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Петриківська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Петриківська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Петриківська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район